

Patronyme 
 Jean-Pierre Mazery (né en 1942), ancien grand chancelier de l’ordre souverain de Malte
 Bénédicte des Mazery (née en 1962), une auteure française

Catalogue de Valette 
Régis Valette ne mentionne aucune famille Mazery au sein de la noblesse française.

Antroponymie 
Marie-Thérèse Morlet semble ignorer le patronyme Mazery et en tout cas ne lui consacre aucune entrée dans son Dictionnaire étymologique des noms de famille ; néanmoins on trouve une entrée Mazeyrat où une variante Mazerat est signalée, patronyme qui est un nom de localité d’origine, aujourd’hui Mazerat-Aurouze (Haute-Loire) mais en l’absence de mention explicite on se gardera d’invoquer les aboutissements dialectaux -at et -y du suffixe -acum.

Liens externes

Notes et références 

Homonymie de patronyme